

Toponyme 

 La Roue, ancienne commune française de l’Allier, aujourd'hui rattachée à Ferrières-sur-Sichon ;
 La Roue, quartier belge d’Anderlecht
 La Roue, station du métro de Bruxelles inaugurée en 2003.

Titres 

 La Roue (1923), film d’Abel Gance ;
 La Roue (1957), film d’André Haguet ;
 La Roue chanceuse (1989-1992), émission de télévision québécoise.